Skilled veterans corps for fukushima, (Le corps des ainés qualifiées pour Fukushima) volontaires chargé de dépolluer la zone de centrale nucléaire de Fukushima au Japon.